Hrvatska:
 Bratulići (Barban), naselje u općini Barban
 Bratulići (Marčana), naselje u općini Marčana